Lacrosse  puede referirse a:

 La Crosse (Florida), pueblo ubicado en el condado de Alachua en el estado estadounidense de Florida
 La Crosse (Indiana), pueblo ubicado en el condado de LaPorte en el estado estadounidense de Indiana
 La Crosse (Kansas), ciudad ubicada en el condado de Rush en el estado estadounidense de Kansas
 La Crosse (Washington), pueblo ubicado en el condado de Whitman en el estado estadounidense de Washington
 La Crosse (Wisconsin), ciudad de Estados Unidos en el estado de Wisconsin
 La Crosse Bobcats, franquicia de baloncesto estadounidense